Aage Knudsen er navnet på flere personer:

 Aage Knudsen (gartner) (1903-1989) – dansk handelsgartner (Aage Emil Knudsen)
 Aage Knudsen (politiker) - dansk politiker for Socialdemokratiet, medlem af Folketinget
 Aage Knudsen (violinist) (1917-1990) – dansk violinist og kgl. kapelmusikus (Aage Fredberg Knudsen)